Gutschow ist der Familienname folgender Personen: 
 Arvid Gutschow (1900–1984), deutscher Fotograf
 Hermann Gutschow (1843–1903), Chef vom Sanitätsdienst der Kaiserlichen Marine
 Harald Gutschow (1927–1998), deutscher Fremdsprachendidaktiker 
 Konstanty Gutschow (1902–1978), deutscher Architekt, „Der Architekt des Elbufers“
 Niels Gutschow (* 1941), deutscher Architekt und Bauhistoriker

Siehe auch:
 Gütschow